«Вампіри» — кіносеріал з 10 частин, 1915, Франція, реж. Луї Фейяд.
 «Вампіри» — фільм жахів, 1957, Італія, реж. Ріккардо Фреда і Маріо Бава.
 «Вампіри» — кінофільм, 1974, Велика Британія, реж. Хосе Рамон Ларраз.
 «Вампіри» — кінофільм, 1998; США, Японія; реж. Джон Карпентер.
 «Вампіри» — кінофільм, 1998, Швеція, реж. Петер Понтікіс.
 «Вампіри» — кінофільм, 2010, Бельгія, реж. Вінсент Ланно.
 «Вампіри» — кінофільм, 2015, Іспанія, реж. Віктор Мательяно.
 «Вампіри 2: День мертвих» — кінофільм, 2002, США, реж. Томмі Ли Уоллес.
 «Вампіри 3: Пробудження зла» — кінофільм, 2005, США, реж. Марти Вайз.

Див. також
 «Вампір» — містичний фільм, 1932, Франція-Німеччина, реж. Карл Теодор Дреєр

Див. також 

 Вампір (значення)